Bret steht für:
 Bret, Weiler in Saint-Gingolph (Haute-Savoie), Frankreich

Bret ist der Familienname folgender Personen:
 Anaïs Bret (* 1980), französische Schauspielerin
 Anna Joubin-Bret (* 1962), französische Juristin
 Gustave Bret (1875–1969), französischer Organist, Komponist und Musikkritiker
 Julien Bret (* 1974), französischer Organist und Komponist

BRET steht für:
 Biolumineszenz-Resonanzenergietransfer, biophysikalische Methode

Siehe auch:
 Le Bret
 Lebret
 Tropischer Wirbelsturm Bret
 Brät
 Bredt
 Brett
 Breth
 Pret

Abkürzung